Badass kann bedeuten:

 im Englischen umgangssprachlicher Ausdruck für einen „knallharten Typ“ oder Draufgänger, siehe
 MTV Movie Awards – „Biggest Badass Star“

Nachname folgender Personen:
 Joey Badass (* 1995), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker

Markenname:
 Marke für Brücken bei E-Gitarren und E-Bässe, siehe englischsprachige Wikipedia

Siehe auch
 Bad Ass, ein US-amerikanischer Actionfilm mit Danny Trejo aus dem Jahr 2012